La Coppa di Russia 2012-2013 () è la 12ª Coppa di Russia di pallacanestro maschile.

Squadre 
Partecipano 36 squadre iscritte alla Superliga 1, alla Superliga 2 e alla Professional'naya basketbol'naya liga 2012-2013. Tuttavia il Professional'nyj Basketbol'nyj klub CSKA, Basketbol'nyj klub Chimki, Basketbol'nyj klub UNICS, Professional'nyj Basketbol'nyj klub Lokomotiv Kuban' e il Basketbol'nyj klub Triumf non prendono parte al torneo.

Regolamento 
Sono previste tre fasi:
Fase I: 16 squadre vengono divise in quattro gruppi tramite il principio territoriale, le prime classificate avanzano al secondo turno.
Fase II: alle squadre del turno precedente si uniscono le 15 partecipanti alla Superliga 1 (le migliori 3 squadre della Superliga 2011-2012 accedono direttamente agli ottavi di finale).
Fase III: inizia la fase ad eliminazione con partite di andata e ritorno. Entrano le squadre partecipanti alla Professional'naya basketbol'naya liga 2012-2013.
Fase IV: la fase finale si disputa attraverso una Final Four.

Primo turno

Gruppo A

Gruppo B

Gruppo C

Gruppo D

Secondo turno

Tabellone

Final Four

Finale

Voci correlate 
Professional'naya basketbol'naya liga 2012-2013
VTB United League 2012-2013

Collegamenti esterni 

Pallacanestro nel 2012
Pallacanestro nel 2013
Coppa di Russia di pallacanestro maschile